Die 15. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1991 Men's World Open Squash Championship) fand vom 30. Juli bis 4. August 1991 in Adelaide, Australien statt. Adelaide war bereits 1977 und 1980 Austragungsort gewesen. Das Preisgeld betrug 130.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger Jansher Khan, der auch die Weltrangliste anführte, scheiterte bereits im Viertelfinale an Rodney Martin mit 0:3. Damit verpasste er erstmals seit 1987 das Finale. Martin besiegte im Halbfinale Chris Dittmar, die Nummer drei der Welt, mit 3:1, ehe er im Endspiel die Nummer zwei der Welt, Jahangir Khan, mit 14:17, 15:9, 15:4 und 15:13 bezwang. Dies war Martins erster WM-Titel, gleichzeitig war er der erste Spieler überhaupt, der sowohl Jansher als auch Jahangir Khan im selben Turnier schlug.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1991
Squashturnier in Adelaide
PSA World Tour 1991/92